Таборы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Таборы — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Таборы — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
Архангельская область
 Таборы — деревня в Вилегодском районе.
 Таборы — деревня в Онежском районе.
 Таборы — деревня в муниципальном образовании «Северодвинск».

Вологодская область
 Таборы — деревня в Тотемском районе.

Калужская область
 Таборы — деревня в Жиздринском районе.

Кировская область
 Таборы — деревня в Оричевском районе.

Нижегородская область
 Таборы — деревня в Чкаловском районе.

Омская область
 Таборы — деревня в Знаменском районе.

Пермский край
 Таборы — село в Добрянском городском округе.
 Таборы — посёлок в Добрянском городском округе.
 Таборы — село в Оханском городском округе.

Псковская область
 Таборы — деревня в Гдовском районе.
 Таборы — деревня в Куньинском районе.

Свердловская область
 Таборы — деревня в Алапаевском районе.
 Таборы — село в Таборинском районе.

Украина 
 Таборы — село в Барановском районе Житомирской области.

См. также 
 Табор